Durheim ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Durheim (1810–1890), Schweizer Lithograf und Fotograf
 Karl Jakob Durheim (1780–1866), Schweizer Geograph und Lexikograph
 Rudolf Durheim (1811–1895), Schweizer Landschaftsmaler, Orientmaler und Genremaler